W Rumunii
 Bobâlna – gmina w okręgu Kluż
 Bobâlna – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Rapoltu Mare
 Bobâlna – wieś w okręgu Kluż, w gminie Bobâlna